Kammerwald steht für:

 Kammerwald, Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kammerwald (Duppach), Waldgebiet bei Duppach, Standort der nicht realisierten Adenauervilla
 Kammerwald (Luženský les), ehemals deutscher Name des Waldgebietes Luženský les im Nordwesten Tschechiens
 Kammerwald (Roth an der Our), Waldgebiet von Roth an der Our, das nach dem Zweiten Weltkrieg zum luxemburgischen Staatsgebiet gehörte